Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Open) van 2011 vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2011 nabij de Amerikaanse stad Cincinnati. Het was de 83e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2011. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Samenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen 17 speelsters uit de top 20 deel. Titelhoudster Kim Clijsters moest het toernooi laten voorbijgaan, wegens een buikspierblessure. Nog twee andere top 20-speelsters hadden zich wegens blessures afgemeld: Viktoryja Azarenka en Agnieszka Radwańska. De als eerste geplaatste Caroline Wozniacki gleed met een bye naar de tweede ronde, waar ze werd uitgeschakeld door de Amerikaanse Christina McHale. Het vierde reekshoofd Maria Sjarapova uit Rusland ontmoette in de finale de als dertiende geplaatste Servische Jelena Janković – beide dames zijn ooit nummer één van de wereld geweest en waren derhalve aan elkaar gewaagd. Het voorafgaand jaar in Cincinnati had Sjarapova ook in de finale gestaan, waar ze driemaal een matchpoint veroverde maar ten slotte verloor van Kim Clijsters. Ook deze finalepartij begon Sjarapova slecht: ze verloor de eerste set en in de tweede set kwam het tot een tiebreak. Op het nippertje wist ze er een derde set uit te slepen, maar ook deze verliep moeizaam: Sjarapova kwam driemaal een break achter te staan, die ze steeds wel wegwerkte. Bij een 3-4-achterstand sloeg Janković echter tweemaal een dubbele fout – vanuit de verkregen 5-3-voorsprong kon Sjarapova de partij uitserveren en de titel mee naar huis nemen. Het was haar 24e WTA-enkelspeltitel. De Belgische Yanina Wickmayer kreeg door de afmeldingen een zeventiende plek op de plaatsingslijst toebedeeld – in de tweede ronde verloor ze van Petra Martić.

Dubbelspel – Titelhoudster Viktoryja Azarenka kon, zoals gezegd, niet spelen – titelverdedigster Maria Kirilenko speelde samen met landgenote Nadja Petrova; ze waren als vierde geplaatst en bereikten de kwartfinale, waar ze werden verslagen door de later finalistes Grandin/Uhlířová, die vervolgens in de halve finale het eerste reekshoofd, het team Květa Peschke / Katarina Srebotnik uitschakelden. Het als derde geplaatste duo Vania King / Jaroslava Sjvedova won het toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Natalie Grandin en Vladimíra Uhlířová na twee sets en een match-tiebreak. Het was de derde gezamenlijke titel voor King en Sjvedova, na twee grandslamtitels in 2010. De Belgische Yanina Wickmayer was, samen met de Amerikaanse Sloane Stephens, via een wildcard tot het dubbelspeltoernooi toegelaten – ze bereikten de tweede ronde, waar ze werden uitgeschakeld door het Italiaanse koppel Sara Errani / Roberta Vinci.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Cincinnati 2011
Cincinnati